Scottish Premier League, de hoogste Schotse voetbaldivisie
 Sun Public License, een softwarelicentie
 Suomen Palloliitto, de Finse voetbalbond
 de oude IATA-code voor de luchthaven Schiphol
 Sound pressure level (geluidsniveau) 
 Sail Plane License, een licentie voor het besturen van een zweefvliegtuig